Nositelů jména András Adorján je více:
 
 András Adorján (flétnista) (* 1944) – flétnista maďarského původu
 András Adorján (šachista) (* 1950) – maďarský šachista